Парасковиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Парасковиевка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Парасковиевка — село в Марьинском районе Донецкой области.

См. также 
 Парасковьевка